Илья Николаевич Кузин (1919—1960) — партизан, Герой Советского Союза (1942).

Биография 
Илья Кузин родился 1 августа 1919 года в деревне Санниково Тверской губернии.

Окончил восемь классов школы и Московский речной техникум, после чего работал штурманом парохода «Мария Виноградова», ходившего по каналу имени Москвы, вступил в комсомол.

Являлся инвалидом детства (при падении с крыши повредил правую ногу и хромота осталась на всю жизнь), поэтому в армию он не призывался и на военном учёте не состоял.

После начала Великой Отечественной войны обратился в районный военкомат с просьбой зачислить добровольцем в действующую армию, но не прошёл медицинскую комиссию. Позднее узнал о том, что московская комсомольская организация объявила набор кандидатов в подпольщики и партизаны, был принят на курсы подрывников, после окончания которых в августе 1941 года в составе диверсионной группы перешёл через линию фронта. В дальнейшем, группа вошла в состав одного из партизанских отрядов в Смоленской области. Кузин руководил в этом отряде группой подрывников.

Уже на второй день после пересечения линии фронта группа Кузина подорвала несколько немецких автомашин. Только за первое время своей деятельностью подрывниками Кузина было уничтожено 6 мостов, около 20 машин, несколько десятков солдат и офицеров противника. В сентябре 1941 года группа Кузина была обнаружена противником, и подрывники укрылись в болоте. Кузина, у которого распухла больная с детства нога, повреждённая при падении с крыши, отправили через линию фронта в госпиталь. После выздоровления Кузин вернулся в отряд. В октябре 1941 года отряд действовал в Можайском и Волоколамском районах, подорвал эшелон с боеприпасами. Во время этой операции Кузин был сильно контужен. 22 ноября 1941 года Кузин с двумя товарищами подорвал немецкий склад боеприпасов и топлива. 15 декабря 1941 года группа Кузина уничтожила три цистерны с горючим. Всего же за полгода во вражеском тылу Кузин участвовал примерно в 150 диверсионных актах.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза т. т. Гурьянову М. А., Космодемьянской З. А., Кузину И. Н., особо отличившимся в партизанской борьбы в тылу против немецких захватчиков» от 16 февраля 1942 года за «отвагу и геройство, проявленные в партизанской борьбе в тылу против немецких захватчиков» удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

В 1942 году Кузин был отозван из отряда и направлен на комсомольскую работу в Волоколамск на должность секретаря райкома комсомола. После окончания войны Кузин работал штурманом парохода «Киров», ходившего по Волге, затем на судоремонтном заводе. Скоропостижно скончался 28 апреля 1960 года, похоронен в селе Шиморское  Нижегородской области.

Награды 
 медаль «Золотая Звезда» (№ 659)
 орден Ленина

Память 
 Именем Героя Советского Союза И. Н. Кузина названа улица в городе Волоколамске.

Примечания

Литература 
 
 Герои огненных лет. — М.: Московский рабочий, 1975. — Кн. 1.

Партизаны Великой Отечественной войны